Драгомирово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Драгомирово — село в Великотырновской области.
 Драгомирово — село в Перникской области.